Arouca peut désigner :
 Arouca, de son vrai nom Marcos Arouca da Silva (né en 1986), footballeur brésilien.
Arouca, municipalité du Portugal, située dans le district d'Aveiro et la région Centre, qui tire son nom de la ville et paroisse ci-dessous ;
Arouca, paroisse du Portugal, qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Arouca, ville de Trinité-et-Tobago, située à 19 km à l'est de la capitale, Port of Spain ;
le rio Arouca, rivière de Trinité-et-Tobago, sur l'île de Trinité, et qui se jette dans le Caroni.